Веррасто () — венгерская фамилия. Известные носители:
 Габриэлла Веррасто (род. 1961) — венгерская пловчиха, участница летних Олимпийских игр 1976 года.
 Давид Веррасто (род. 1988) — венгерский пловец, участник двух летних Олимпийских игр, призёр чемпионатов мира и Европы.
 Золтан Веррасто (род. 1956) — венгерский пловец, двукратный призёр летних Олимпийских игр 1980 года.
 Эвелин Веррасто (род. 1989) — венгерская пловчиха, участница четырёх летних Олимпийских игр, многократная чемпионка Европы.